Матс Віландер був чемпіоном попереднього року і успішно захистив свій титул, перемігши у фіналі Кевіна Каррена з рахунком 6–7(5–7), 6–4, 7–6(7–3), 6–2.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Матс Віландер — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1984 Australian Open Men's Singles draw 

1984 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу